Cheh ist der Familienname folgender Personen:
 Chang Cheh (1923–2002), Regisseur aus Hong Kong
 Mary Cheh (* 1950), US-amerikanische Politikerin der demokratischen Partei (Washington D. C.)